Les Zonitidae sont une famille de gastéropodes de l'ordre des Stylommatophora.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Aegopis Fitzinger, 1833
 genre Allaegopis Riedel, 1979
 genre Balcanodiscus Riedel & Urbanski, 1964
 genre Birulana Lindholm, 1922
 genre Doraegopis Riedel, 1982
 genre Gastrodonta Albers, 1850
 genre Geodiscus Iredale, 1941
 genre Glyphyalinia E.C. Von Martens, 1892
 genre Godwinia Sykes, 1900
 genre Meledella Sturany, 1908
 genre Mesomphix Rafinesque, 1819
 genre Nastia Riedel, 1989
 genre Paraegopis P. Hesse, 1910
 genre Paravitrea Pilsbry, 1898
 genre Pilsbryna H. B. Baker, 1929
 genre Pristiloma Ancey, 1887
 genre Troglaegopis Riedel & Radja, 1983
 genre Vitrinizonites W. G. Binney, 1879
 genre Zonites Montfort, 1810

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Zonitidae